Ежен Буден (; 12. јул 1824 — 8. август 1898) био је француски сликар, претеча епохе импресионизма. 

Био је један од првих сликара 19. века који је сликао пејзаже у природи, ван атељеа. Посебно су познати и цењени његови морски пејзажи.

Спољашње везе 

Рођени 1824.
Умрли 1898.
Француски сликари
Барбизонска школа